Trier peut désigner :

Toponyme 

 Trier est le nom allemand de la ville de Trèves (Allemagne).

Patronyme 

 Joachim Trier (1974-), réalisateur et scénariste norvégien.
 Karl von Trier (ou Charles de Trèves en français), né à Trèves vers 1265 - 1324,  maître de l'ordre Teutonique.
 Lars von Trier, né en 1956, cinéaste danois.
 Walter Trier (1890-1951), dessinateur tchèque.

Autre
'Trier', cultivar de rosier obtenu en 1904.
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme